wajda – urząd
 Wajda – nazwisko

Osoby noszące nazwisko Wajda 
 Andrzej Wajda (1926–2016) – polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, scenograf, senator, laureat Oscara
 Augustyn Wajda (ur. 1927) – polski socjolog
 Bronisław Wajda (1920–2007) – polski działacz kombatancki
 Grzegorz Wajda (ur. 1980) – polski muzyk rockowy.
 Katarzyna Wajda (ur. 1986) – polska aktorka
 Kazimierz Wajda „Szczepcio” (1905–1955) – polski aktor
 Józef Wajda (1849–1923) – polski duchowny rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy na Górnym Śląsku
 Jakub Wajda (1900–1940) – polski żołnierz, kapitan piechoty, ojciec Andrzeja
 Leszek Wajda (1927–2015) – polski scenograf, brat Andrzeja
 Patryk Wajda (ur. 1988) – polski hokeista, reprezentant Polski
 Roman Wajda (1901–1974) – polski inżynier, żołnierz, działacz polonijny
 Stepan Wajda (1922–1945) – czechosłowacki żołnierz narodowości ukraińskiej
 Zdzisław Wajda (1927-2018) – polski profesor chirurgii

Zobacz też